Psary (gemeente), een gemeente in de Poolse woiwodschap Silezië
Psary (powiat Będziński), een dorp in deze gemeente
Psary (powiat Chrzanowski), een dorp in de Poolse gemeente Trzebinia
Psary (powiat Ostrowski), een dorp in de Poolse gemeente Sieroszewice